Марија Терезија Каролина од Две Сицилије (, ) је била супруга Франца II.

Рођена је 6. јуна 1772, у Напуљу, као најстарија ћерка Фердинанда I, војводе од Сицилије и Марије Каролине од Аустрије, ћерке Марије Терезије Аустријске. За чешку краљицу је била крунисана у Братислави, 12. августа 1792. Родила је петнаесторо деце, од којих су многи умрли у детињству.

Умрла је у 34. години живота, при порођају на туберкулозу, 13. априла 1807, у Бечу.

Породично стабло

Спољашње везе 

 Генеалогија Марије Терезије Каролине од Две Сицилије 

Рођени 1772.
Умрли 1807.
Династија Хабзбург-Лорен